Alberto Cossentino (nascido em 10 de setembro de 1988 em Palermo) é um jogador de futebol Italiano, atualmente jogando pela equipe San Felice Aversa Normanna na posição de zagueiro.

Referências

Ligações externas
Perfil em Transfermarkt.it
Perfil em Soccerway
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Triestina Calcio
Futebolistas do Novara Calcio
Futebolistas da AS Andria BAT
Futebolistas da AC Reggiana